Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени М. Горького — академический драматический театр в Туле.

История театра 
История театра начинается в 1777 году, когда по случаю введения Тулы в ранг губернского центра был показан первый спектакль «Так и должно». В 1787 году театр посетила императрица Екатерина II.

В 1938 году практически все главные действующие лица спектакля «Анна Каренина» были обвинены членами «шпионской организации» и арестованы, четверо расстреляны, среди них была исполнительница главной роли — Анна Томашевская. В годы Великой Отечественной войны театр не прекращал своей работы (за исключением периода осадного положения города). Почти каждый день давали по два спектакля, выезжали с концертами в воинские части и на передовую.

В 1970 году было построено новое здание театра, в котором он располагается до сих пор. Архитекторы — А. Красильников, А. Попов, В. Шульрихтер. Скульптурная композиция «Музы» на фасаде выполнена из металла А. Васнецовым совместно с И. Васнецовой и Д. Шаховским. 

С 1989 по 2011 годы коллектив театра возглавлял ученик Георгия Товстоногова Александр Попов, в спектаклях которого играли Рима Асфандиярова, Виталий Базин, Владимир Башкин, Татьяна Демидова, Борис Заволокин, Николай Земцов, Николай Казаков, Владислав Коробкин, Михаил Матвеев, Евгения Пчёлкина и Софья Сотничевская.

В 1995 году театру присвоено звание «Академический». С 1995 по 2007 год на базе театра существовал филиал Ярославского театрального института, двадцать выпускников которого сейчас заняты в репертуаре.

В 2000 году театр стал лауреатом театрального конкурса «Окно в Россию». 9 сентября 2008 года перед главным входом в театр после капитального ремонта был открыт сквер с обилием фонтанов.

Труппа театра

Народные артисты 
 Савченко Наталья Петровна

Заслуженные артисты 
 Ананьин, Виктор Васильевич
 Вершинин, Геннадий Петрович
 Дружинина, Наталья Петровна
 Жуков, Валерий Михайлович
 Небольсин, Игорь Иванович
 Попенко, Елена Павловна
 Сидоренко, Андрей Викторович
 Спирихина, Любовь Фёдоровна
 Федотова, Ирина Васильевна
 Чепелев, Виктор Иосифович

Артисты 
 Анисимова, Марина Николаевна
 Архипов, Антон Семёнович
 Бавтрикова, Ирина Вячеславовна
 Барактари, Александру
 Баурина, Ольга Олеговна
 Берестнева, Елена Александровна
 Беседин, Ярослав Сергеевич
 Богородицкий, Юрий Юрьевич
 Борисова, Марина Сергеевна
 Бутенин, Николай Владимирович
 Васина, Ирина Николаевна
 Воробьев, Ян Евгеньевич
 Григорян, Ваагн Гамлетович
 Забарова, Наталия Юрьевна
 Киеня, Лариса Владимировна
 Кирьяков, Анатолий Митрофанович
 Курбангалеев, Тимур Маратович
 Медведева, Инна Андреевна
 Попова, Мария Александровна
 Пыжов, Сергей Игоревич
 Сергеев, Сергей Анатольевич
 Соловьёва, Мария Владимировна
 Старцев, Максим Андреевич
 Тарада, Инна Борисовна
 Федотов, Вячеслав Михайлович
 Харенко, Андрей Михайлович
 Чепушканов, Дмитрий Владимирович
 Шатохина, Полина Леонидовна

Руководители

Директора 
 Брустин, Лев Яковлевич (1967—1973)
 Борисов, Сергей Михайлович (1981 — наст. время)

Художественные руководители 
 Попов, Александр Иосифович (1989—2011)
 Краснов, Дмитрий Алексеевич (2012 — наст. время)

Главные режиссёры 
 Лебедев, Владимир Николаевич (1949—1953)
 Рахлин, Рафаил Павлович (1969—1981)
 Краснов, Дмитрий Алексеевич (2012—2013)

Главные художники 
 Шильдкрет, Владимир Григорьевич (1943—1956)
 Брустин, Лев Яковлевич (1956—1986)
 Ентин, Борис Григорьевич (1991—2008)
 Дубровин, Александр Леонидович (2011 — наст. время)

В театре работали 
 Агаджанова, Мария Фердинандовна (1936—1948)
 Асфандиярова, Рима Газизовна (1969—2007)
 Афанасьев, Олег Алексеевич (1981—1984)
 Базин, Виталий Васильевич (1970—2010)
 Басин, Евгений Ниоклаевич (1930—1987)
 Башкин, Владимир Андреевич (1968—2006)
 Безрукова, Ирина Владимировна (1988—1989)
 Белоусов, Николай Степанович (1967—1983)
 Гаврилова-Эрнст, Марина Александровна (1961—1965)
 Гамуряк, Людмила Алексеевна (1985—2016)
 Говалло, Вячеслав Викторович (1973—1985)
 Демидова, Татьяна Александровна (1954—1996)
 Донская, Нина Васильевна (1935—1937)
 Дуванин, Иван Михайлович (1942—1958)
 Есауленко, Олег Николаевич (1966—2016)
 Заволокин, Борис Фёдорович (1989—2022)
 Земцов, Николай Фёдорович (1968—1971 и 1983—1999)
 Казаков, Николай Алексеевич (1962—2005)
 Коробкин, Владислав Фёдорович (1973—1980 и 1984—1995)
 Красикова, Ольга Анатольевна (1980—2020)
 Манский, Давид Моисеевич (1953—1957)
 Матвеев, Михаил Николаевич (1976—2005)
 Найман, Вениамин Маркович (1995—2012)
 Пчёлкина, Евгения Ивановна (1963—1997)
 Садовский, Лев Андреевич (1945—1954)
 Соловьёва, Александра Ивановна (1956—1996)
 Сотничевская, Софья Владимировна (1944—1978 и 1991—2008)
 Харченко, Николай Иосифович (1933—1936)
 Чонишвили, Ножери Давидович (1962—1966)
 Шапошников, Леонид Михайлович (1997—2003)
 Шевырёва, Валентина Сергеевна (1932—1973)
 Шишкин, Казимир Алексеевич (1955—1970)
 Шорыгин, Константин Васильевич (1935—1969)
 Шумейко, Пётр Дмитриевич (1976—1984)

Репертуар 
 «Пиковый валет» Борис Акунин
 «Как боги» Юрий Поляков
 «Карнавал в Вероне» Григорий Горин
 «Бабаня и все, все, все...» Катя Рубина
 «Чужой ребенок» Василий Шкваркин
 «Последние» Максим Горький
 «Нахлебник» И. С. Тургенев
 «Ретро» Александр Галин
 «Аквитанская львица (Лев зимой)» Джеймс Голдмен перевод и сценическая редакция Н. И. Кузьминского
 «Палата бизнес-класса» Александр Коровкин
 «Воскресение» Л. Н. Толстой
 «Счастье моё…» (Бумажный патефон) Александр Червинский
 «Под золотым орлом» Ярослав Галан
 «Смешанные чувства» Ричард Баэр
 «Веер леди Уиндермир» Оскар Уайльд
 «Тётка Чарлея» Брандон Томас
 «Боинг-Боинг» Марк Камолетти
 «Не все коту масленица» А. Н. Островский
 «Шикарная свадьба» Робин Хоудон (перевод Валентина Хитрово-Шмырова)
 «Тифлисские свадьбы» по пьесе «Ханума» А. А. Цагарели
 «Медовый месяц Белугина» А. Н. Островский, Н. Я. Соловьёв
 «Чудеса на полтора часа» по мотивам русских народных сказок
 «Аленький цветочек» С. Т. Аксаков (пьеса Дмитрия Краснова)
 «Анчутка» Будимир Метальников

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (28 декабря 1977 года) — за заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с 200-летием со дня основания.
 Благодарность Президента Российской Федерации (21 января 2003 года) — за большие заслуги в развитии театрального искусства и в связи с 225-летием со дня основания.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Сайт ТАТД им. М. Горького

Театры, основанные в 1777 году
Появились в 1777 году в России
Академические театры драмы России
Драматические театры Тулы
Театры, названные в честь Максима Горького